Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

13001–13100. • 13101–13200. • 13201–13300. • 13301–13400. • 13401–13500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája